Гранд-Рапидс ():
 Гранд-Рапидс — город в штате Мичиган, США.
 Гранд-Рапидс — город в округе Айтаска, штат Миннесота, США.
 Гранд-Рапидс — бывший тауншип в округе Айтаска, штат Миннесота, США.

См. также 
 Гранд-Рапидс Голд — профессиональный баскетбольный клуб.
 Гранд-Рапидс Гриффинс — профессиональная хоккейная команда, выступающая в АХЛ.